Peterhoff ist der Name folgender Unternehmen:

 Peterhoff-Gruppe, bundesweit tätiger Dienstleister im Bereich des infrastrukturellen und technischen Gebäudemanagements mit Sitz in Merzenich
 Gebäudedienste Peterhoff, gepe Gebäudedienste Peterhoff GmbH, Firmengruppe aus Düren